Singerman, apellido, puede hacer referencia a:

  Berta Singerman Begun (1901, Minsk - 1998, Buenos Aires); o
  Paulina Singerman Begun (1911, Buenos Aires - 1984, Buenos Aires).